Николай Георгиевич Котов: Котов, Николай Георгиевич (1889—1968) — русский и советский живописец, график, мастер панорамной живописи.
 Котов, Николай Георгиевич (1921—2002) — советский спортсмен, игрок в хоккей с шайбой, футбол. Тренер.